Erik Lindner (1968), een Nederlands dichter
 Christian Lindner, Duits politicus
 Otto Lindner oprichter van hè Lindner Group
 Tobias Lindner (1975), een Duits organist
 Lindner (automerk), een Oostenrijks tractormerk